Уильям Шаус (; 11 января 1858, Нью-Йорк — 20 июня 1942) — американский энтомолог. Специалист по систематике чешуекрылых.

Биография 
Уильям Шаус родился в Нью-Йорке 11 января 1858 года. Его отец (тоже Уильям Шаус), приехавший в США из Германии и получил американское гражданство в 1854 году, был дилером и коллекционером. Начальное образование Уильям Шаус младший получил в Академии Филлипса в Эксетере, позже учился в Франции и Германии. Под влиянием Генри Эдварса стал энтомологом вопреки желанию отца, который видел сына продолжателем своего бизнеса. С 1901 по 1905 год жил в Твикенхеме в окрестностях Лондона. Владел английским, немецким, французским и испанским языком. В 1883 году совершил первую важную поездку по сбору насекомых в Мексику. С 1919 по 1938 годы работал в Бюро энтомологии при Министерстве сельского хозяйства США. В 1921 году стал почетным помощником куратора насекомых Национального музея США. В 1921 году он получил почетную степень магистра искусств Университета Висконсина, а в 1925 году стал почетным доктором наук из Питтсбургского университета.

Научные достижения 
В ходе экспедиций в Мексику, Коста-Рику, Гватемалу, Панаму, Кубу, Ямайку, Доминику, Сент-Китс, Гвиану, Колумбию и Бразилию собрал более 200000 чешуекрылых. Описал более 5000 видов.

Некоторые таксоны, описанные Шаусом

Таксоны, названные в честь Шауса 
Многие таксоны членистоногих были названы в его честь, в том числе:

Членство в научных организациях 
Шаус был членом многих научных организаций, в том числе: Лондонского королевского энтомологического общества, Зоологического общество Лондона, Энтомологическое общество Франции (почетный корреспондент), Энтомологического общества Бразилии (почетный член), Энтомологическое общество Америки, Американской ассоциации содействия развитию науки, Биологического общества Вашингтона, Энтомологического общества Вашингтона, Филадельфийского энтомологического общества (член-корреспондент), Академии естественных наук в Филадельфии (корреспондент).

Публикации Шауса 
Уильям Шаус автор более 122 публикаций, в том числе:

Примечания 

 

Энтомологи XX века
Энтомологи XIX века
Энтомологи США
Лепидоптерологи
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Энтомологи по алфавиту